Původem velšské jméno Gwyneth nosí více různých osob:

 Gwyneth Boodoo – americká psycholožka
 Gwyneth Cravens – americká spisovatelka
 Gwyneth Dunwoody (1930–2008) – anglická politička
 Gwyneth Glyn (* 1979) – velšská básnířka
 Gwyneth Herbert (* 1981) – anglická zpěvačka a klavíristka
 Gwyneth Hughes – britská filmová režisérka
 Gwyneth Jones (spisovatelka) (* 1952) – anglická spisovatelka
 Gwyneth Jones (pěvkyně) (* 1936) – velšská operní pěvkyně – sopranistka
 Gwyneth Lewis (* 1959) – velšská básnířka
 Gwyneth Paltrow (* 1973) – americká herečka a zpěvačka
 Gwyneth Powell (* 1946) – anglická herečka
 Gwyneth Rees (* 1968) – americká spisovatelka
 Gwyneth Scally – americká výtvarnice
 Gwyneth Strong (* 1959) – anglická herečka
 Gwyneth Walker (* 1947) – americká hudební skladatelka

Externí odkazy